Venac Mrežnički je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Duge Rese, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 151 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji